Gondwana steht für:

 Gondwana, erdgeschichtlicher Großkontinent
 Gondwana (Indien), historische Landschaft in Zentralindien
 Gondwana – Das Praehistorium, Urzeitpark im Saarland
 Gondwana Collection Namibia, Hotelgruppe in Namibia
 Gondwana (Band), chilenische Reggae-Band (ab 1987)
 Gondwana, Roman von Simon Urban (2014)

Siehe auch:
 Nation of Gondwana (Festival elektronischer Musik)